Quaid puede referirse a:

 Dennis Quaid, (1954) actor y director estadounidense;
 Jack Quaid, (1992) actor estadounidense;
 Randy Quaid, (1950) actor estadounidense;
 Douglas Quaid, personaje ficticio de la película Total Recall.